Дарлингтон () — англоязычный топоним.

География 
В Великобритании:
 Дарлингтон — город в Великобритании.
 Дарлингтон — унитарная единица в Великобритании

В США:
 Дарлингтон — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.
 Дарлингтон (Индиана)
 Дарлингтон (Пенсильвания)
 Дарлингтон (Южная Каролина)
 Дарлингтон (Висконсин)

Персоналии 
  (ум. 1296) — шотландский католический священник, епископ Росса (ок. 1295) и Кейтнесса (1296).
  (1781—1839) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1817—1819), двоюродный брат Уильяма и Эдварда Дарлингтонов.
  (1856—1930) — священник Епископальной церкви США, епископ Гаррисберга (1905—1930).
  (род. 1956) — британский дирижёр, музыкальный руководитель Дуйсбургского филармонического оркестра (2002—2011) и Ванкуверской оперы (с 2002).
  (род. 1972) — гайанский крикетчик, победитель турнира Red Stripe Bowl в составе национально сборной (1998).
  (1916—1999) — британский игрок в боулз, чемпионка Великобритании в игре двумя шарами (1961), серебряная медалистка Чемпионата мира в четвёрках (1977).
 Дарлингтон, Сидни (англ. Sidney Darlington; 1906—1997) — американский электротехник, обладатель Медали Эдисона (1975) и Медали Почёта (1981) Института инженеров электротехники и электроники.
 Дарлингтон, Сирил Дин (1903—1981) — британский генетик.
  (1827—1899) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1887—1891).
  (род. 1952) — британский органист и хормейстер, президент Королевской коллегии органистов (1999—2001).
  (род. 1971) — американская писательница, поэтесса и журналистка.
 Дарлингтон, Уильям (1782—1863) — американский врач, ботаник и политик, двоюродный брат Айзека и Эдварда Дарлингтонов.
  (1890—1979) — британский журналист, театральный критик газеты The Daily Telegraph (1920—1969).
  (1904—1983) — американский зоолог и биогеограф, обладатель Медали Даниэля Жиро Эллиота (1957).
  (род. 2002) — австралийская крикетчица, игрок Женской лиги Big Bash в составе клуба «Сидней Тандер».
  (1904—1986) — американский экономист, предприниматель и дипломат, посол США в Габоне (1961—1964).
  (1795—1884) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1833—1839), двоюродный брат Айзека и Уильяма Дарлингтонов.

Спорт 
 «Дарлингтон» — профессиональный футбольный клуб в Англии.

Техника 
 Транзистор Дарлингтона, или составной транзистор, — электронный узел.